Алфонсо Гонзага (, * 25 юли 1588 в Новелара, † 23 март 1649 в Реджо нел'Емилия) от род Гонзага е архиепископ на Родос от 1621 до 1649 г.

Той е вторият син на Алфонсо I Гонзага граф на Новелара (1529–1589) Витория да Капуа († 1627). По-големият му брат е Камило II, 5. граф на Новелара. Негов прародител е народен капитан Луиджи I Гонзага (1268–1360) господар на Мантуа. Сестра му Изабела се омъжва 1616 г. за братовчед им Винченцо II Гонзага, 7. херцог на Мантуа, който преди това е кардинал.

Алфонсо започва военна кариера и служи на испанския крал в битките против французите. През 1621 г. е номиниран за архиепископ на Родоската епархия.

Източници 

 Pompeo Litta, Famiglie celebri d'Italia. Gonzaga di Mantova, Torino, 1835

Външни препратки 
 Archbishop Alfonso Gonzaga, Titular Archbishop of Rhodus, Catholic hierarchy.

Гонзага
Римокатолически епископи от 17 век
Римокатолически архиепископи от 17 век
Хора от Родос
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже